San Cristóbal de Segovia kan syfta på följande platser:

Spanien 

 San Cristóbal de Segovia (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Segovia, 
 San Cristóbal de Segovia (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Segovia, 

Robotskapade Spanienförgreningar